Niedermann est un patronyme porté notamment pat * 
 Max Niedermann (1874-1954), philologue et homme politique suisse ;
 Paul Niedermann (1927-2018), juif français.
 Ronald Niedermann, personnage de fiction.